Bally Gaming peut évoquer :
 Bally Gaming International, la filiale créée par Bally Entertainment en 1992 ;
 Bally Gaming, cette même filiale, rachetée par Alliance Gaming en 1996 et intégrée avec les deux autres filiales rachetées à Bally Entertainment : Bally Wulff, Bally Systems, formant Bally Technologies ; Bally Gaming et Bally Systems fusionnent en 1998, formant Bally Gaming and Systems.